Обни́нский — польская фамилия. Известные носители:

 Обнинский, Анатолий Наркизович (1841 — около 1911) — российский юрист, общественный деятель.
 Обнинский, Борис Петрович (1872—1921) — российский юрист, помещик.
 Обнинский, Виктор Петрович (1867—1916) — российский политический и общественный деятель, литератор.
 Обнинский, Глеб Борисович (1900—1951) — российский военный, участник Белого движения в Гражданской войне.
 Обнинский, Наркиз Антонович (1796—1863) — российский военный, общественный деятель.

См. также 
 Обнинское
 Обнинск (значения)